JHQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shute Harbour (Queensland) (Australia)